Chamberlain kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Joseph Chamberlain
 David Franklin Chamberlain
 Dee Ann Chamberlain
 George Chamberlain

Robotskapade auktorsförkortningar